Souvigné (Indre i Loara) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Souvigné (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Souvigné (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes